Port of Miami steht für:

 PortMiami (Dante B. Fascell Port of Miami), den Hafen von Miami, Vereinigte Staaten
 Port of Miami (Album), ein Album des Rappers Rick Ross